Аннелиес Торос, (6.3.1995), Антверпен, Бельгия — бельгийская модель, выигравшая конкурс Мисс Бельгия 2015.

Имеет двойное гражданство Венгрии и Бельгии  . В настоящее время она работает по контракту с брюссельским модельным агентством "Models Office".

Биография

Детство и юность 
Аннелис Торёш, родилась 6 марта 1995 г. в Берхеме ,  провинция Антверпен . Ее отец - венгр, а мать - бельгийка . Обожала танцы, с четырех до шестнадцати лет занималась балетом, но бросила из-за учебы в школе. Проходила курсы общения в школе "Artesis Plantijn Hogeschool" в Антверпене .

В пятнадцать лет она начала модельную карьеру после того, как ее заметили на улице Антверпена. Работает моделью в Бельгии , Франции , Нидерландах , Англии , Португалии , Тунисе , Египте и США. Аннелис позирует для обложек нескольких журналов и снимается в нескольких рекламных роликах, таких как "Red Bull" и "Ice tea".  .

Мисс Вселенная 2015 
Кроме того, она представляла Бельгию на конкурсе Мисс Вселенная 2015 21 декабрь 2015 на Лас-Вегас, где она вошла в Топ-15.

Примечания

Ссылки 
 Official Miss Belgium website
 Profile of Annelies Törös at official Miss Belgium website
 Miss Belgium 2015 Winners
 Miss Universe-Belgium 2015, Missology Official Thread
 IMDb profile

Участницы конкурса «Мисс Вселенная»
Фотомодели Бельгии